Kölsniglar (Limacidae) är en familj av snäckor. Kölsniglar ingår i ordningen landlungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Limacidae 13 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor

de:Egelschnecken
pl:Pomrowcowate